Лемешко́ () — украинская фамилия. Известные носители:

 Лемешко, Евгений Филиппович (1930—2016) — советский футболист.
 Лемешко, Людмила Олеговна (род. 1979) — украинская футболистка.
 Лемешко, Пётр Николаевич (1906—1985) — советский военачальник, генерал-лейтенант.
 Лемешко, Сергей Владимирович (1972—2016) — российский футболист.
 Лемешко, Тимофей Игнатьевич (1889—1966) — советский военный и хозяйственный деятель.